Награда Сатурн за најбољу женску споредну улогу на телевизији се додељује ое 1999:

Спољашње везе 

Награде Сатурн